Lista di città e comuni della Romania ordinati in base ai censimenti del 2002 e del 2011.
La lista include sia municipiu che oraș.

Note

 
 
Romania